Gohlis steht für:

 Gohlis (Leipzig), Stadtteil von Leipzig
 Gohlis (Dresden), Ortsteil von Dresden
 Gohlis (Niederau), Ortsteil von Niederau, Landkreis Meißen 
 Gohlis (Zeithain), Ortsteil von Zeithain, Landkreis Meißen

Gohlis ist der Familienname folgender Personen:
 Tobias Gohlis (* 1950), deutscher Journalist und Autor